A cu lehetséges jelentései:

 Cu, a réz vegyjele
 Cu, japán kana
 Cu, település Japánban
 .cu, Kuba internetes legfelsőbb szintű tartománykódja
 cu, az óegyházi szláv nyelv ISO 639-1-kódja